Jindřich Pruský, německy Heinrich von Preußen, je jméno následujících členů pruského královského rodu:

 Jindřich Pruský (1726–1802) – pruský generál, syn krále Fridricha Viléma I.
 Jindřich Pruský (1747–1767) – pruský generálmajor, syn prince Augusta Viléma Pruského (1722–1758)
 Jindřich Pruský (1781–1846) – pruský generál pěchoty, syn krále Fridricha Viléma II.
 Jindřich Pruský (1862–1929) – pruský velkoadmirál námořnictva, syn císaře Fridricha III. Pruského